Deutsche Messe kan syfta på:

 Deutsche Messe AG – ägare till mässområdet i Hannover för Hannovermässan
 Deutsche Messe (gudstjänst) – de tyska evangeliska kyrkornas gudstjänstordning
 Deutsche Messe (Schubert) – ett kyrkomusikaliskt verk av kompositören Franz Schubert från år 1826
 Deudsche Messe und Ordung Gottesdientsts – Luthers koralbok skriven i Wittenberg 1526